Antique ist der Name von:

 Antique, Provinz der Philippinen
 Antique (Band), griechisches Popduo

Siehe auch:
 Antiques, US-Kunstzeitschrift